Зоси́ма Солове́цкий (ум. 17 апреля 1478) — один из основателей Соловецкого монастыря; святой Русской Церкви, почитается в лике преподобных, память  и .

Жизнеописание 

Родился в Новгородской республике, в селе Толвуя (по другим версиям в Шуньге), на берегу Онежского озера. Спасаясь на поморье, в устье реки Сума, встретился с иноком Германом, который до того жил с преподобным Савватием на Соловецком острове. Прибыв на этот остров в 1436 году, они построили себе бревенчатую келью. Жития описывают брань, которую бесы возвели на Зосиму, являясь к нему в образе змей, ящериц и скорпионов. Вскоре к Зосиме стали стекаться ученики (инок Феодосий и рыбак Марк, принявший имя Макарий), которые построили храм Преображения. Затем братьям потребовался антиминс для храма, который испросили у архиепископа Ионы. Так собралось вокруг Зосимы 22 брата, которые варили соль и ловили рыбу. Сперва игуменом монастыря был назначенный архиепископом Павел, потом Феодосий и лишь после их ухода братья избрали игуменом Зосиму, которого и утвердил архиепископ Иона. Летом братии досаждали комары, во время выкуривания которых сгорела строящаяся церковь. Однако Зосима счёл это не божественным знаком, а кознями дьявола и повелел продолжать строительство Успенского храма и трапезной. В монастыре был принят Иерусалимский устав.

В 1465 году преподобный Зосима перенёс мощи преподобного Савватия с реки Выг в свою обитель. По делам обители Зосиме приходилось ходатайствовать в Новгороде, в том числе и перед знаменитой Марфой-посадницей. Она принимала его в своём доме и дала монастырю грамоту о правах на три острова Соловецкий, Анзер и Муксома. Впоследствии появилось мнение, что данный документ не мог быть выдан Марфой, а является поздней подделкой соловецких монахов.

Зосима умер в 1478 году; канонизован церковным собором 1547 года и тогда же ему была написана служба.  1566 года его мощи перенесены в придел соборного храма, посвящённый преподобному Зосиме и Савватию. Житие преподобного Зосимы и Савватия написано соловецким игуменом Досифеем, частично по собственным воспоминаниям, частично по рассказам инока Германа; литературную обработку ему дал в 1503 году митрополит Киевский Спиридон и в таком виде оно почти без изменений вошло в состав печатной Четьи-минеи; напечатана в «Православном собеседнике» 1859, кн. II.

В период Соловецкого восстания 1657—1676 годов почитание преподобных Зосимы и Савватия широко распространилось в среде старообрядцев.

В современной культуре 
Зосима Соловецкий стал персонажем романа Дмитрия Балашова «Марфа-посадница».

Примечания

Литература 
 
 В. Ключевский, «Древнерусские жития» (М., 1871, 198 и сл.).
 Житие и подвиги преподобного и богоносного отца нашего игумена Зосимы, основателя Соловецкого монастыря // Жизнеописания достопамятных людей земли Русской, X—XX в. — М., 1992. — С. 147—159.
 
 Минеева С. В. Рукописная традиция Жития преп. Зосимы и Савватия Соловецких (XVI—XVIII вв.). М., 2001.

Ссылки 
 ЖИТИЯ ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ(Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ)
 Зосима Соловецкий
 Великий русский святой, выходец из заонежского села.

 

Родившиеся в Медвежьегорском районе
Собор Соловецких святых
Преподобные Русской Церкви
Христианские святые XV века
Канонизированные в XVI веке
Собор Карельских святых
Похороненные на территории Соловецкого монастыря
Настоятели Соловецкого монастыря